Mazzarelli ima više značenja:
 Mazzarelli, Alessandria
 Mazzarelli, Perugia